Llosa de Ranes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llosa de Ranes (ort), Valencia, Província de València, 
 Llosa de Ranes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar